Kadelburg steht für:
 einen Ortsteil von Küssaberg (Baden-Württemberg), siehe Kadelburg (Küssaberg)
 Kadelburg (Wallburg), Wallburg in Küssaberg

Kadelburg ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Kadelburg (1851–1925), österreichischer Theaterschauspieler und Autor
 Heinrich Kadelburg (1856–1910), österreichischer Theaterschauspieler, -regisseur und -intendant